1988 Голяма награда на Бразилия е 16-о за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 3 април 1988 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Състезание 

 Пилотите които не са се класирали за състезанието: Джулиан Бейли, Пиеркарло Гинзани, Никола Ларини, Бернд Шнайдер и Алекс Кафи.

Класиране при пилотите 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия